Beaver Creek Airport kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Beaver Creek Airport (flygplats i Kanada), Yukon,

USA 

 Beaver Creek Airport (flygplats i USA, Georgia), Pike County, 
 Beaver Creek Airport (flygplats i USA, Texas), Grayson County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar